NGC 5040-2 (другие обозначения — NPM1G +51.0230, PGC 3087263) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Гончие Псы.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

5040
Гончие Псы (созвездие)
Линзообразные галактики